Cattedrale del Santissimo Sacramento, a Altoona
 Cattedrale del Santissimo Sacramento, a Christchurch
 Cattedrale del Santissimo Sacramento, a Sacramento